Flalap kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Falalop, ö, Yap, Ulithi Municipality, 
 Woleai, ö, Yap, Woleai Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar